

Patronyme 

 Jean Locquin (1879-1949), homme politique français.
 Maurice Locquin (1885-1915), peintre français, frère du précédent.
 Marcel Locquin, (1922-2009), chercheur français, mycologue et biochimiste.

Homonymie
Homonymie de patronyme